Petruzzellis ist der Familienname folgender Personen:

 Nicola Petruzzellis (* 1910), italienischer Philosoph
 Stefano Petruzzellis (* 1950), italienischer Fernsehregisseur